Hrotnatka může být:
 hrotnatka (Daphnia) – rod korýšů
 hrotnatka obecná (Daphnia pulex)
 hrotnatka (Sarcodontia) – rod stopkovýtrusných hub